Филиппина:

 Филиппина Бранденбург-Шведтская (1745—1800) — принцесса Прусская из линии Бранденбург-Шведт.
 Филиппина Шарлотта Прусская (1716—1801) — принцесса Прусская, четвёртый ребёнок в семье короля Пруссии Фридриха Вильгельма I.
 (631) Филиппина — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу S.